Музыка без слов:
 «Музыка без слов» — альбом группы «Оргия Праведников»
 «Музыка без слов» — передача станции Радио России

См. также 
 Функциональная музыка
 Без слов
 Як цуп цоп